Het seizoen 1961/62 was het 65ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Eindstand

Nationalliga B

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1961/62